Blaisdell ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blaisdell (Arizona), im Yuma County
 Blaisdell (North Dakota), im Mountrail County
 Blaisdell (Oregon), im Lake County
 Blaisdell Corners, im York County, Maine

Personen:
 Alfred Blaisdell (1875–1946), US-amerikanischer Politiker, zweimaliger Secretary of State von North Dakota
 Daniel Blaisdell (1762–1833), US-amerikanischer Politiker, Mitglied im US-Repräsentantenhaus
 George Grant Blaisdell (1895–1978), Erfinder des Feuerzeugs Zippo
 James A. Blaisdell (1867–1957), US-amerikanischer Theologe, Präsident des Pomona College und Vorsitzender des Claremont University Consortiums
 Mike Blaisdell (* 1960), kanadischer Eishockeyspieler der NHL
 Neal Blaisdell (1902–1975), Bürgermeister von Honolulu
 Nesbitt Blaisdell (* 1928), US-amerikanischer Schauspieler
 Richard Kekuni Blaisdell, Professor für Medizin an der University of Hawaii

Sonstiges:
 Blaisdell Creek, Fließgewässer im Chautauqua County, New York
 Blaisdell Lake, See im Sawyer County, Wisconsin
 Blaisdell Pond, See im Sagadahoc County, Maine